Miejscowości w USA :
 Waubeek – miasteczko w hrabstwie Pepin, w stanie Wisconsin
 Waubeek – jednostka osadnicza w hrabstwie Linn, w stanie Iowa